Осада Византия (478 год до н. э.) — осада и взятие греческими войсками под командованием спартанского полководца Павсания города Византия, который в то время был под властью Персии.
 Осада Византия (408 год до н. э.) — осада и взятие афинскими войсками под командованием Алкивиада Византия, который в то время был под властью Спарты.
 Осада Византия (340 год до н. э.) — безуспешная осада македонскими войсками под командованием царя Филиппа II.

См. также 
 Осады Константинополя — после переименования Византия.

Осады по городам